Gande bezeichnet:

 Gande, einen Nebenfluss der Leine
 Gadê (chinesisch 甘德县 Gande), Kreis des Autonomen Bezirks Golog in der chinesischen Provinz Qinghai
 Gande (Anxi) (感德镇), Großgemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Gande (Mêdog) (甘德乡), Gemeinde im Kreis Mêdog im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China